Fenomen kan syfta på:

 Fenomen – observerbart skeende
 Fenomen (film) – amerikansk film från 1996, originaltitel Phenomenon
 Fenomen (TV-serie) – en TV-serie på Kanal 5 från 2011